{{Infobox animanga personaje serie
|serie = 
|nombre = 
|otrosnombres = 
|edad = 
|altura = 
|peso = 
|ocupación = Santo de bronce de Atenea
|procedencia =  Japón
|tipoextra = Lugar de entrenamiento
|extra = Isla de la Reina Muerte
|relevancia = Antagonista (Al principio de la serie)Protagonista (El resto de series)
|familia =  Shun (hermano)Santos de bronce (medio hermanos)Guilty † (maestro) Esmeralda † (amada) 
|seiyu = Hideyuki HoriNoriko Uemura (niño)Katsuyuki Konishi (Segunda Voz)Machiko Toyoshima (niño-Hades)Kenji Nojima (Legend of Sanctuary)
|doblador =  Ruperto Ares (ep. 1-26) Héctor Colomé (ep. 27-114) Tasio Alonso (redoblaje) Óscar Barberán (Películas) Toni Mora (Saga de Hades) Marcos Patiño (serie TV, películas redoblaje y Hades DVD) José Carlos Moreno (†) (películas 1, 2 y 4 primer doblaje) Jorge Ornelas (película 3 primer doblaje) Alejandro Orozco (niño, Hades Infierno DVD) Rafael Pacheco (Hades TV) Bruno Coronel (niño, Hades Infierno TV Ova 19) Irwin Daayán (niño, Hades Infierno TV Ovas 20 y 21)
}}{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = Rango
|listatecnicas = Santo de bronce
|tipoextra1 = Constelación
|listaextra1 = Fénix
|tipoextra2 = Técnicas
|listaextra2 = Phoenix/Hōō Gen Ma Ken (Golpe de la Ilusión Diabólica del Fénix)Hō Yoku Ten Shō (Alas Ardientes del fénix)
}}
 es el Caballero de la constelación de Fénix en la serie de manga Saint Seiya. Se caracteriza por tener el cosmos más agresivo y violento entre los Caballeros. Acostumbra andar separado del resto de los Caballeros de Bronce, sin embargo siempre aparece oportunamente en los momentos de necesidad. Se considera a sí mismo un lobo solitario que no le interesa andar en grupos. A pesar de que se introdujo más tarde que los otros cuatro Caballeros de Bronce principales, el rol de Ikki en la historia es bastante significativo. Él sirve como el primer antagonista de la serie que los demás santos deben derrotar, así como un poderoso aliado más adelante en la serie. En el CD Drama Do Cvindanja y en el spin-off Episode.G Assassin, Ikki fue promovido a Caballero Dorado de la constelación de Leo, después de la Guerra Santa contra Hades. De la forma similar, Kaiser de Leo también lo reconoce como su sucesor.

Características

Apariencia 
Ikki es un joven de apariencia ruda y seria, tiene cabello corto de color azul, al igual que sus ojos y una cicatriz perpendicular que va de la frente hacia la nariz, como consecuencia de haber esquivado el golpe que le lanzó su antiguo maestro y con el que terminó matando a Esmeralda. En el manga, originalmente su cabello era negro y en el Next Dimension es rojizo-marrón con sombras oscuras. Sus ojos son marrón oscuro. Su atuendo de civil consta de una camiseta azul sin mangas con dos rayas diagonales ubicadas paralelamente en los hombros, un pantalón de color rojo carmesí y zapatos de color marrón.

Personalidad 
De niño, Ikki era conocido como un chico duro y con más frecuencia cuando se trataba de defender a su hermano menor. La personalidad de Ikki es drásticamente diferente a la de sus compañeros, es lo contrario de su hermano menor Shun quién es tranquilo, suave, cariñoso y muy emocional, mientras que Ikki es duro, frío, agresivo, y una persona muy solitaria. Son un equipo de estilos complementarios.

Todo esto se debe a que Ikki fue entrenado con dureza y fue inculcado con la ideología de que solo el odio proporciona poder, la cual parecía no haberlo influenciado mucho hasta que por perdonar la vida de su maestro, su amada (novia) Esmeralda murió y su odio que hasta entonces se encontraba encerrado en su ser fue liberado al revelársele su origen como hijo de Mitsumasa, de quien no podría vengarse pues ya estaba muerto. Esta actitud de odio solo la mantuvo durante la etapa de los Caballeros Negros, después de eso solamente era un personaje serio, solitario y aunque "agresivo" ya no desbordaba tanto odio.
A pesar de que no le gusta el trabajo en equipo, él viene a luchar cada vez que los Caballeros de Athena necesitan su ayuda, y con frecuencia se lo veía venir en el último momento para salvar a su hermano menor y amigos de una muerte segura. Esta táctica siempre ha sido explotada en su beneficio, ya que sorprendía a los enemigos al luchar contra ellos. Ikki es un guerrero que combate sin contenerse aun cuando su enemigo es una mujer.

Aunque a Ikki le gusta mantenerse solo siente gran devoción y amor hacia sus hermanos y hacia su amada Esmeralda, y como le confiesa a Kasa, ello es lo que le da fuerzas para seguir adelante. Es un personaje noble, complejo y maduro, que no se pone en duda cada vez que es necesario sacrificar su vida por sus amigos.

En Saint Seiya Omega, su personalidad se ha mantenido intacta. Su armadura tampoco presenta cambios. Fiel a su actitud, no duda en reprender a Koga y a los otros Caballeros de Bronce del  por su blandeza y su falta de sangre fría para proteger a Athena de las fuerzas del mal.

Historia

Infancia 
Ikki junto a Hyōga son los únicos caballeros que conocieron a sus madres, considerando que debió vivir con ella hasta el nacimiento de Shun.

Tras el nacimiento de su hermano menor y la (deducible) muerte de su madre, Ikki cargó con Shun por las calles de Tokio, hasta que una noche tiene un encuentro que marcó su vida al ser perseguidos por una niña. La pequeña Pandora fue a Japón con la misión de introducir en el cuerpo de Shun, el alma de Hades. Ikki no se deja amedrentar y resiste como puede los ataques de Pandora y logra defender a Shun, aunque su recuerdo de este incidente le fue borrado de su mente.

Al ser "huérfano" fue acogido junto con su hermano menor Shun en el orfanato de la Fundación Graude, propiedad de Mitsumasa Kido. Donde entablaría sus primeros lazos de amistad con los demás candidatos a caballeros (sus medios hermanos en el manga) pero siempre mostrando una actitud seria y protectora hacia su hermano.

Particularmente a Tatsumi le molestaba su rebeldía, que salía a flote cuando se trataba de su hermano Shun y en especial cuando se decidió su lugar de entrenamiento, pues Ikki decidió tomar el lugar de Shun al ser enviado a Isla de la Reina Muerte lo cual Tatsumi no toleró y decidió castigar a Ikki por su insolencia.
En el manga Tatsumi persigue a Ikki con perros hasta acorralarlo con la cerca electrificada que rodeaba al orfanato. Y al enviarlo a la Isla de la Reina muerte Tatsumi lo atizó subiéndolo al barco más muerto que vivo.

Entrenamiento 
Ikki fue entrenado en la Isla de la Reina Muerte, y tuvo como maestro a Guilty. Allí conoció a Esmeralda, quien trabajaba con un viejo de un pueblo cercano (en el anime es hija de su maestro), con la que entabla una amistad y terminan amándose.

Luego de seis años de duro entrenamiento, y la inculcación del odio como fuente de poder, Guilty reta a Ikki a combate, dándole una última oportunidad para obtener la armadura del Fénix. Ikki supera a su maestro, pero se detiene antes de asestarle un golpe fatal, debido a la devoción y el respeto hacia él. Sin embargo, la frustración de Guilty por la actitud de su alumno, lo hace lanzar un golpe que si bien iba dirigido a Ikki y este a duras penas logra esquivarlo, dejándole en su cara la cicatriz que lo acompañaría el resto de su vida; desafortunadamente el golpe mata a Esmeralda de forma casi instantánea.

Enfurecido por la muerte de su único amor, Ikki despierta el odio desde lo más profundo de su ser y ataca a su maestro sin contemplaciones, acabando finalmente con su vida. En el manga, antes de morir, Guilty felicita a Ikki y le hace saber a su alumno sobre sus orígenes para que su odio se consuma en su máximo punto.

El rescate de la armadura del Fénix 
Manga: Mientras Guilty agonizaba, le indicó a Ikki que debía ir a reclamar la armadura del Fénix, que ya era suya por derecho, de manos de los Caballeros Negros que la habían tomado. Así que Ikki se interna en la Isla de la Reina Muerte y lucha contra los cuatro Caballeros Negros del Cisne, Andrómeda, Pegaso y Dragón a los cuales derrota. Luego se enfrenta a Jango, el líder de los Santos negros, quien retenía la armadura de bronce del Fénix. Ikki derrota a Jango y viste por primera vez la armadura que lo reconoce como el Caballero de bronce del Fénix.

Es en ese momento Shaka de Virgo aparece en la isla, y le explica a Ikki que ha venido a eliminar a Jango, debido a las malignas actividades de los Caballeros Negros. Sin embargo, se burla ante el hecho de que la tarea ya fue realizada por un novato Caballero de Bronce. Ikki enfurecido por el desdén, lo ataca pero Shaka le demuestra la diferencia de nivel entre ambos. Ikki humillado por la derrota, le pide que lo mate, sin embargo, Shaka no accede debido a que logra ver que en los ojos de Ikki aún existe la bondad. Luego, le borra de la memoria todos los recuerdos de este encuentro y lo amenaza diciéndole que si se vuelven a ver como enemigos, le hará recordar el temor que sintió ante su poder.

Anime: Ikki viste de manera instantánea la armadura del Fénix y tiempo después va por su propia cuenta a la Isla de la Reina Muerte, y allí enfrenta y derrota a Jango y a un Fénix Negro.

Líder de los Caballeros Negros 
Luego de enterrar el cuerpo de Esmeralda, los cuatro Caballeros Negros más poderosos van en su búsqueda y se someten a su liderazgo, al igual que los demás Caballeros Negros de la isla.
Ikki acepta esta situación y en este momento decide iniciar la lucha contra la fundación Graude y el Torneo Galáctico para destruir las "creaciones" de Mitsumasa Kido ya que no puede vengarse directamente de él, Ikki decide matar a todos sus hermanos.

El Torneo Galáctico 
Su primer aparición en la historia se da en pleno Torneo Galáctico (únicamente aparece en la introducción del Episodio 1 con su Armadura puesta y haciendo un preludio al enfrentamiento que tendrá contra Seiya). Como primer acto de venganza, Ikki va al Coliseo de la Fundación Graude en Japón, donde se desarrolla el Torneo Galáctico y presencia a escondidas, los primeros combates entre los Caballeros de bronce. Durante la lucha de su hermano menor, Shun de Andrómeda y Jabu de Unicornio, la cadena de Andrómeda siente su presencia, por lo que al verse descubierto decide ejecutar sus planes. Shun se emociona al reencontrarse con su hermano después de seis años, sin embargo la emoción por el reencuentro pronto se convierte en una amarga pesadilla cuando Ikki lo ataca salvajemente y afirma que su retorno tiene como único objetivo la destrucción de la Fundación Graude.

Aunque Jabu de Unicornio y Nachi de Lobo interceden son derrotados por un solo golpe del Fénix (Nachi es el primero en ser atacado por el Ilusión diabólica del fénix de Ikki, destrozando temporalmente sus nervios por efecto de la ilusión). Los Caballeros Negros subordinados a Ikki aparecen y se llevan la armadura de oro de Sagitario.

En el anime cuando roba la armadura, llega a portar la armadura de Sagitario (modo falso) por unos momentos hasta que Seiya lo golpea y se la quita con una patada. Debido a que Seiya, Shiryū, Hyōga y Shun recuperaron cuatro de las nueve partes de la armadura, Ikki decide convocar a los Cuatro Caballeros Negros más poderosos (quienes poseen réplicas exactas de las armaduras de Pegaso, Dragón, Cisne y Andrómeda respectivamente) a los que asigna en custodia cuatro partes de la armadura, quedándose con el casco.

Los Caballeros Negros 
Ikki envía un desafío a los Caballeros de Bronce. El combate se realizará en el Monte Fuji (en el anime es en la Cueva de los diez vientos Aokigahara) y todos deberán llevar un parte de la armadura de oro. El ganador del combate obtendría todas las partes de la armadura de oro.

Luego de derrotar al Caballero del Cisne Negro, Hyōga es el primero en enfrentar a Ikki. El combate es parejo incluso Hyoga resiste la Ilusión Diabólica, pero la ventaja se inclina a favor de Ikki, debido al pre conocimiento de las técnicas de Hyōga (proporcionados por el Cisne Negro, a través de su ojo derecho, según el manga, y a través de la insignia del Cisne, según el anime). Hyoga es derrotado, pero en un último esfuerzo logra congelar el brazo derecho de Ikki.
Luego de sus respectivos combates con sus similares, Shiryū y Shun, encuentran a Ikki. Shun no desea que Shiryu muera a manos de su hermano, por lo que lo deja fuera de combate y ofrece su vida a Ikki, a cambio de que este desista en la lucha. Sin embargo Seiya y Hyoga han logrado recuperarse y se unen a la lucha nuevamente.

Hyoga vuelve a enfrentarse a Ikki, pero esta vez logra devolverle su Ilusión diabólica, con lo que este empieza a tener imágenes del pasado referidas a su entrenamiento en la Isla de la Reina Muerte, la muerte de Esmeralda, el asesinato de su maestro, el enfrentamiento con los cuatro caballeros negros, con Jango y Shaka de Virgo.
Sin embargo Ikki, logra recuperarse y con un poderoso ataque, deja fuera de combate a sus adversarios, excepto a Seiya, quien fue protegido por la recién ensamblada armadura de oro de Sagitario. Esta vez, Seiya se enfrenta a Ikki, ayudado por la cadena de Andrómeda, el escudo de Shiryū y el polvo de diamantes de Hyoga, logrando finalmente derrotar al Fénix.

Manga: Ikki reconoce su derrota y lo errado de su comportamiento. Además le revela a Seiya, el origen de los cien huérfanos de la Fundación y la paternidad de Mitsumasa Kido. Tras conocer la verdad, Seiya se compadece de Ikki, pero un derrumbe en el Monte Fuji es provocado por Misty y Mu debe sacar a los caballeros negros y de bronce de la montaña, pero Mu afirma que no pudo alcanzar a Ikki con su teletransportación.

Anime: Luego de ser derrotado, les revela a Seiya y los demás su sufrimiento en la Isla de la Reina muerte y cuando todos le brindan su perdón a Ikki, Docrates provoca un derrumbe que deja enterrado a Ikki con su aparente muerte.

Los Caballeros de Plata 
Manga: Ikki logra regresar justo a tiempo, para enfrentarse al segundo grupo de Caballeros de Plata encargado de secuestrar a Saori y la salva después de que Seiya ha quedado mal herido en su intento de salvarla de Jamian, declarando que aun no sabe si será su aliado o su enemigo. Jamian aún seguía a Saori, e Ikki se enfrenta a Jamian de Cuervo, al que derrota sin problemas, luego se enfrenta a Capella de Auriga y Dante de Cerbero, derrotando a Capella únicamente con su Ilusión Diabólica y dejando fuera de combate a Dante.

Ikki estuvo a punto de enfrentarse a Argol de Perseo, admitiendo que su cosmos es más fuerte que el de sus compañeros de plata, pero Dante se recupera y vuelve a atacar a Ikki, Shun lo detiene y se enfrenta a Dante.

Ahora que los caballeros de bronce han llegado Ikki se retira, dejándoles el cuidado de Saori y Seiya. Antes de irse, Hyōga le recomienda exponerse a los vapores del volcán en la Isla Kanon (en el Mediterráneo) para recuperar la sensibilidad de su brazo derecho, congelado en su enfrentamiento previo o podría perderlo.

Anime: Ikki regresa para salvar a su hermano Shun de Andrómeda que se encontraba acorralado por el Caballero del Fuego. Luego de la lucha contra Capella y Dante, en esta versión Ikki de verdad logra amputarle las manos a Capela al distraerlo con su Ilusión Diabólica. Ikki regresa a la Isla de la Reina Muerte donde se encuentra Jango, líder de los Caballeros Negros, con quien se enfrenta, derrotándolo a él y sus soldados.

La Batalla de las Doce Casas 
Casa de Géminis: Mientras reposa en el interior del volcán en la isla de Kanon para sanar su brazo después de que Hyoga se lo congelara en su enfrentamiento, Ikki siente el inicio de la batalla en el santuario y los problemas en que se encontraba Shun frente al caballero de Géminis, así que para ayudarlo ataca con su cosmos a la mente del Patriarca del Santuario (Saga) lo cual interfiere las ilusiones creadas por este en la casa de Géminis, salvando momentáneamente a Shun. Después de ayudar, Ikki vuelve a su recuperación.

Anime: Mientras Ikki se estaba recuperando, dos discípulos de Shaka, Shiva y Agora fueron enviados para enfrentarse con él. Ikki logra vencerlos con mucha dificultad, en especial cuando el propio Shaka interfiere a la distancia al punto inclusive de detener el cosmos de Athena que iba a auxiliar a Ikki.

Casa de Virgo: Aparece justo a tiempo para salvar a su hermano, quien había sido derrotado, al igual que Seiya y Shiryū que yacían inconscientes. El enfrentamiento con Shaka es inevitable e Ikki es superado por su inmenso poder. Durante la batalla Shaka le hace recordar a Ikki su viejo encuentro en la Isla de la Reina Muerte e Ikki siente de nuevo todo el temor de aquella ocasión. Ikki se mantiene siempre atacando a Shaka pero sus técnicas no surten efecto, pues aunque haya aumentado su poder, Shaka ya conoce su funcionamiento, Incluso la Ilusión Diabólica de Ikki no surte efecto y le es revertida a Ikki.

Pero así como las técnicas de Ikki no funcionan con Shaka, las técnicas de Shaka tampoco han surtido efecto en Ikki, así que Shaka decide prepararse de forma especial para enfrentarse a Ikki, Shaka abre sus ojos y despliega todo su poder a través de su técnica máxima el Tesoro del Cielo. Ikki pierde uno a uno sus 5 sentidos y cuando Shaka iba a detener su corazón, Shun lo detiene, pero Ikki habla mentalmente con él y le dice que deje proseguir a Shaka, Shaka de nuevo se dispone a detener el corazón de Ikki, pero Ikki lo bloquea con su sexto sentido así que Shaka también lo priva de este sentido.

Ikki cuestiona a Shaka de por qué teniendo un poder casi divino decide servir al maligno Patriarca, pero Shaka le responde que el ser un Caballero de Athena no lo limita a luchar por el bien o por el mal, pero que así como percibió bondad en su corazón en la isla de la Reina Muerte, él percibe bondad en el corazón del patriarca.

Ahora que a Ikki no le queda ningún sentido, Shaka estaba a punto de detener su corazón, pero con lo que Shaka no contaba es que ha caído de lleno en la trampa de Ikki y el milagro sucede, ahora que Ikki sólo depende de su 7° sentido, su cosmos arde al máximo el cual cubre completamente la casa zodiacal, el mismo Shaka llega a decir que el cosmos de Ikki ya sobrepasa su poder, pese a ser el mismo (Shaka), un caballero dorado. Mientras este efecto sucede, Ikki se apresura en tomar a Shaka por la espalda y hacer arder su cosmos a tal grado de que ambos exploten. Shaka le dice a Ikki que de que le sirve una victoria en la que él va a perder la vida, pero Ikki le responde que esa es la única forma de ganarle a alguien con el poder de Shaka. Y es así que Shaka es vencido y los caballeros de bronce pueden seguir adelante, con el sacrificio aparente de Ikki.

El regreso del Fénix: Shaka e Ikki sobreviven a la explosión, pero han caído en una dimensión donde el tiempo y espacio están distorsionados, de la cual Shaka podría regresar fácilmente solo, sin embargo en su afán de salvar a Ikki, solicita ayuda de Mu de Aries.

De regreso en la casa de Virgo, Shaka alienta a Ikki a continuar su lucha contra el Patriarca, pero la armadura de Fénix ha desaparecido, Shaka toma un puñado de sus cenizas y logra hacer que la armadura de Fénix vuelva a la vida (en el manga con una evolución a su forma V2).

Manga: En su camino a la habitación del Patriarca, Ikki se encuentra a los agonizantes Shiryū, Hyōga y Shun en las últimas casas del santuario, quienes lo animan a seguir adelante. Ikki sigue adelante, teniendo que dejar atrás a sus hermanos pero agradece al universo el haber podido nacer como hermanos y conocerlos en esta era, pues juntos han vivido cosas importantes.

Cámara del patriarca: Ikki llega justo en el momento en que Saga, el Patriarca, se disponía a acabar con Seiya. Ikki se enfrenta ahora a Saga en lugar de Seiya. Saga e Ikki se enfrentan con sus técnicas mentales (la Ilusión Diabólica del Fénix y el Satán Imperial), pero el enfrentamiento termina en un empate, pues Ikki obedeció la primera orden de Saga y lo demás fue una ilusión del Fénix contra este.

Manga: Debido al empate, Saga decide usar su máxima técnica, la Explosión de Galaxias, logrando dejar bastante malherido a Ikki y que su cosmos retumbe en todo el santuario, pero Ikki aún no ha muerto y con sus últimas fuerzas protege a Seiya de una segunda Explosión de Galaxias, la cual en esta ocasión no deja más que polvo de la existencia de Ikki.

Anime: Saga continua el combate contra Ikki, quien regresa fácilmente de su Otra Dimensión así que para acabar con él, Saga derrumba la cámara del patriarca dejando enterrado entre los escombros a Ikki. Pero esto no es suficiente y más adelante Ikki es rescatado por Saori y los demás Caballeros para continuar el combate final contra Saga a los pies de la estatua de Athena.

Saga de Asgard 
En la Saga de Asgard, Ikki aparece para ayudar a sus compañeros a liberar a Hilda de Polaris del poder del anillo Nibelungo.

Se enfrenta a Mime de Benetnasch Eta a quien le muestra que su padre adoptivo Folkell mató a sus padres biológicos por error al no saber que su enemigo tenía familia, él lo cuidó como un hijo y este deseaba que Mime fuera un guerrero que protegiera a Asgard y no un músico así que le mintió sobre su origen para que mostrara su poder y Mime termina matándolo y ocultó su ira e Hilda le dio la armadura de Benetasch para que con sus cuerdas eliminara a sus enemigos y al final creyó que Fénix y Andrómeda harían un mundo pacífico y muere durante la pelea con Fénix.

En el Palacio Valhalla ayuda a Shun y a Shaina contra Bud de Alcor, el hermano gemelo de Syd de Mizar quien odiaba a su hermano por tenerlo todo y él nada, hasta la posición de Dios Guerrero, pero Fénix le hace ver que él deseaba proteger a su hermano (ya que este lo había ayudado en su enfrentamiento contra Aldebarán en la Casa de Tauro) y después Syd le dice que él conocía su existencia y que desearía que él fuera el dios guerrero de Zeta, al final Bud entendió que su hermano no tuvo culpa de su suerte y se va llevándose el cadáver de Syd.

Saga de Poseidón 
Pilar del Océano Antártico: Ikki reaparece después de ser pulverizado por la explosión de galaxias de Saga solo hasta que los caballeros de bronce han caído a manos de Kasa de Lymnades, el temible cazador de corazones.

Ikki aparece dando una paliza a Kasa por jugar con los sentimientos de sus hermanos, y aunque Kasa se defiende, Ikki logra detener sin problemas la Salamandra Satánica de Kasa y lo contraataca con su Ilusión Diabólica tomando la apariencia de Kasa para que no pueda atentar contra sí mismo. Kasa de hecho logra sobrevivir a las Alas Ardientes del Fénix y toma la forma de Shun para intentar matar a Ikki, pero Ikki sabe que el verdadero Shun está a sus pies y atraviesa el pecho de Kasa.

Kasa cae agonizante, pero quiere saber cuál es la verdadera debilidad de Ikki, pues la imagen de su hermano no fue suficiente para hacerlo caer. Así que indagando en la mente y el corazón de Ikki, Kasa logra encontrar el recuerdo de Esmeralda, la chica que fue su amor en la Isla de la Reina Muerte. Ya que solo a ella le entregaría su vida, aparentemente Kasa de verdad logró proyectar esa ilusión en la mente de Ikki, pues este acepta que solo por Esmeralda moriría, pero que su recuerdo es lo que le da fuerza. Finalmente Ikki destruye el Pilar.

Camino al Templo de Poseidon: Ikki ahora se dirige al templo de Poseidón, para acabar directamente con el origen de la amenaza, pero es interceptado por el general Dragon Marino, que emana un cosmos demasiado familiar para Ikki e incluso lo ataca con la Explosión de Galaxias, tras lo que el general se revela como el hermano gemelo de Saga de Géminis. Pero Kanon no planea cometer los errores de Saga y en vez de esforzarse causándole daño a Ikki, lo envía a otra dimensión a través del Triángulo Dorado para evitar que se recupere y resurja como un Fénix.

Pilar del Océano Atlántico Norte: Ikki logra regresar del Triángulo Dorado con ayuda de Athena para confrontar a Kanon en su pilar y precisamente llega cuando Kanon hablaba de sus planes personales para con Poseidon. Inmediatamente, Ikki ataca a Kanon con su Ilusión Diabólica para que le rebele sus verdaderas intenciones, y es así que Ikki conoce sobre su relación con Saga, su confinamiento en Cabo Sunion y el despertar de Poseidon.

Una vez que le saca la verdad a Kanon, Kiki y Sorrento llegan para ayudar a Ikki a derribar el pilar. Tras lo cual Ikki recibe una paliza, pues los planes de Kanon se vienen abajo, ya que el emperador Poseidón está despertando poco a poco en la batalla que se está librando en su templo, pero Ikki aun no tiene la información que necesita: la forma de encerrar a Poseidon de nuevo en la vasija de Athena. Y tan pronto como Kanon, le dice la ubicación de la vasija Ikki se retira para ayudar en la batalla, diciendo que ni siquiera vale la pena seguir peleando con Kanon.

Templo de Poseidon: Ikki llega al templo de Poseidon a unirse a la batalla, y llega justo para ayudar a sus amigos para destruir el Pilar Central, donde atrapa por la espalda al dios del mar, permitiéndole a Seiya (vestido con la armadura de sagitario) pasar para intentar destruir el soporte principal.

Anime: En el anime ayuda a Seiya con su cosmos a atravesar el Pilar y a Athena para encerrar el alma de Poseidon, para finalmente ser llevado por Athena con sus compañeros a la superficie.

Saga de Hades 
En el Santuario:

Manga: Ikki no aparece durante esta etapa de la guerra.

Anime: Ikki hace una aparición para enfrentar a Shiryū, diciéndole que no es lugar para ellos los Caballeros de Bronce, pero Shiryū lo confronta diciéndole que su deber es proteger a Athena, tras lo cual Ikki le dice que ha visto a "otro iluso" (Seiya) en el coliseo. Luego, Ikki observa a Seiya y a Shiryū de lejos, mientras siente el cosmos de Shun que también ha llegado a la batalla en el santuario.

En la quinta prisión del infierno: Ikki aparece para ayudar a Kanon quien tenía problemas al enfrentar a los 3 jueces y estar sometido por la marioneta cósmica de Minos. Pero el momento, Kanon le dice que su hermano se ha convertido en el Rey del Inframundo, Hades, y que ahora Pandora se hace cargo de él. Pero el solo nombre de Pandora lo hace recordar que ya la conocía desde hace mucho, en un recuerdo borroso de su infancia.

Ikki está pensativo, así que Aiacos de Garuda aprovecha para atacarlo, e Ikki comienza a llorar, diciendo que Shun es una persona tan noble que de nueva cuenta está dispuesto a sacrificar su vida para salvar a los demás. Ahora Ikki se concentra en la batalla contra Aiacos. Ikki recibe el Aleteo de Garuda una vez y a la segunda logra contraatacar a Aiacos, pues él es como el Fénix que siempre se levanta. Pero en Guidecca, Hades y Pandora logran sentir el agresivo cosmos de Ikki en su combate, que hace sentir nostalgia a Hades así que le pide a Pandora que lo traiga a su presencia. Como Ikki ha sido un buen rival, Aiacos se decide a usar su máxima técnica, la Ilusión Galáctica, que deja mal herido a Ikki, pero Ikki se levanta de nuevo y ataca a Aiacos con su Ilusión Diabólica, con lo que el destino del juez queda sellado e Ikki logra vencerlo. Justo después de derrotar a Aiacos, Pandora transporta a Ikki ante la presencia de Hades.

Ikki se sorprende al ver su pequeño hermano convertido en el dios del inframundo, así que Pandora le devuelve a Ikki sus recuerdos borrados, e Ikki recuerda que es cierto, que desde que nació Shun ya estaba bajo la mira de Hades. Pero Ikki es insistente y rompe el pendiente de Hades, pretendiendo que Hades salga del cuerpo de su hermano. Pandora ataca varias veces a Ikki, quien no demuestra respeto ante el Dios, pero Hades le dice a Pandora que su encuentro con Ikki aun no ha terminado. Ikki es la primera persona a la que Hades le rebela su plan de convertir al mundo en un mundo de muerte y oscuridad a través del Gran Eclipse.

Ikki sigue enfrentándose a Hades, abofeteando a Shun para que reaccione, pero Hades le dice que así solo lastimará el cuerpo de su hermano, y algo sucede, el cuerpo de Shun comienza a rebelarse al alma de Hades y se toma del cuello, a la vez que el espíritu de Shun aparece y le pide a Ikki que lo mate. Ikki y Pandora están atónitos, Ikki llora por el destino de Shun, como el caballero de Andrómeda su destino es sacrificarse para salvar a los demás. Ikki pretendía golpear a Shun pero no lo logra, Ikki es incapaz de matar a su hermano y solo hiere su puño para detenerlo.

Y así se pierde la oportunidad, el alma de Hades vuelve a tomar el control, esta vez al 100% y el cabello de Shun cambia a negro como señal, así, Hades vence a Ikki y es enviado por Valentine a Cocytos.

El muro de los lamentos: Ikki es salvado de Cocytos por el cosmos de Athena, y se dirige a Giudecca. Pandora, quien tras todos los acontecimientos ha reaccionado y se ha dado cuenta de que ha sido utilizada como un objeto por los dioses, le cuenta sobre su origen y el de Hades e Ikki comprende cómo fue que fue a buscar a Shun cuando eran niños.

Pero Pandora ha traicionado a Hades así que Thanatos no le permitirá seguir con vida por mucho tiempo, con sus últimos momentos, Pandora le otorga a Ikki su único privilegio como hermana de Hades, el collar que le permite estar en cualquier lugar del inframundo, inclusive la supe dimensión. Ikki acepta y Pandora fallece, por lo que Ikki acepta cargar con su odio y sufrimiento para vengarla. Los últimos espectros con vida atacan a Ikki y los vence, diciéndoles que las promesas de Hades son falsas. Ahora que todas las cuentas del rosario de Shaka han cambiado de color Ikki parte a los Campos Elíseos.

Campos Eliseos: Ikki llega a los Campos Elíseos cuando Thanatos ya ha sometido a los demás caballeros de bronce, entonces Ikki dice que está ahí para vengar a todas las víctimas del infierno, pero Thanatos es un dios que no siente remordimiento por la muerte de los humanos y ataca a Ikki (destruyendo el collar de Pandora). Ikki ataca a Thanatos y logra destruir su casco, pero debido a esto es que Thanatos acepta que contra Ikki debe usar su técnica más poderosa, la Terrible Providencia. Thanatos ataca a todos los caballeros, destruyendo las armaduras de bronce y ante ello las armaduras de oro enviadas por Poseidón llegan a ayudar a los caballero de bronce. Pero de nada sirve, pues Thanatos de nuevo destruye las armaduras, esta vez las más poderosas de los caballeros. Tras despertar la armadura divina de Pegaso y vencer a Thanatos, Seiya parte al templo de Hades y los caballeros se quedan a pelear con Hypnos. Ikki inicia el combate pero aun no tiene armadura, por lo que Shun lo salva al despertar su propia armadura divina y le permite a Ikki avanzar para ayudar a Seiya.
Ikki llega al templo de Hades para ayudar a Seiya y ataca el ánfora en la que se encuentra Athena, pero su poder se le regresa, Ikki intenta atacar también al alma de Hades que flota sobre una columna pero ese ataque también se le regresa. Ikki comprende que sin una armadura no podrá sacar todo su potencial y el milagro sucede, al arder su cosmos sobre la sangre derramada de Athena impregnada en sus dedos, ésta le brinda la armadura divina del Fénix.

Ahora Ikki ya está en condiciones de seguir el combate y se dirige con Seiya a atacar el cuerpo de Hades que yace en el mausoleo, pero Hades se apresura y toma control de su cuerpo atacando a Ikki con su espada. Después de que todos los Caballeros se reúnen todos atacan a Hades con todas sus fuerzas pero la batalla se prolonga demasiado. Tras una dura batalla Athena los cubre a todos en unas esferas que los llevarán al mundo de los vivos pues ahora es su turno de enfrentar a Hades.

Al final, Ikki ve el sacrificio de Seiya y ayuda con su cosmos a Athena para poder vencer a Hades.

Next Dimension

Monte Olimpo 
Después de la Guerra Santa contra Hades, el Caballero de Fénix Ikki se retira un tiempo del Santuario. Con la noticia de que a Seiya le quedan pocos días de vida, Ikki de Fénix aparece cuando su hermano Shun es derrotado por Lascoumoune, Ikki detiene un ataque de Lascoumoune y la vence con su misma flecha, posteriormente Ikki se retira.

En el Olimpo, Ikki se encuentra con a la Bruja Hécate, este le pregunta sobre Athena y este se presenta como el Caballero de Fénix, Hécate le explica que Athena y Shun se dirigieron a la Guerra Santa del pasado, Ikki le dice que lo lleve hasta donde está el Lago de Chronos para dirigirse hasta donde esta Athena y su hermano. Ikki llega al Lago de Chronos y toma la Cadena de Flores que dejó Athena y se dirige al pasado.

Casa de Aries 
Ikki llega al Santuario del año 1743, el Caballero de Fénix llega a la Casa de Aries cuando Shion de Aries y Suikyo de Garuda estaban peleando en la respectiva Casa. Ikki dice que aquel que obstruya su paso será destruido. Ikki ataca a Suikyo y logra quitarle el casco, pero Suikyo también destruye el casco de Ikki, entonces comienza una dura batalla en Ikki y Suikyo. Suikyo deja a Ikki en el piso, pero Ikki antes de caer hizo la Ilusión diabólica del Fénix. Shion le pregunta a Ikki que le hizo a Suikyo, Ikki le dice que utilizó la ilusión diabólica y que seguro Suikyo está teniendo pesadillas.

Casa de Tauro 
Ikki llega a la Casa de Tauro, y se percata que ha ocurrido una gran Batalla en este Templo y ve que el Caballero de Tauro está muerto, Ikki siente una gran admiración por este Caballero, ya que este aun muerto se quedó cuidando su Templo.

Casa de Géminis 
Ikki llega a la Casa de Géminis, donde se encuentra con Caín de Géminis, quien está hablando con Abel, Ikki le pregunta con quien habla. Caín le dice que no le gusta pelear que si aprecia su vida que se retire, Ikki dice que ya ha entregado su vida y Caín lo reta a moverse unos centímetros, el caballero de bronce lo hace y sin que se diera cuenta es golpeado por un rayo ken. Caín le dice que está dispuesto a dejarlo vivir, porque aparte de Abel siente un cosmos maligno merodear el santuario y tiene que detenerlo para proteger a Athena, Ikki le dice que el vino del futuro para protegerla. Caín no cree en lo del futuro y empieza a pelear con Ikki para comprobar que defenderá a Athena, pero ni uno de los golpes del Fénix logran tocar al santo de géminis. Es entonces, que Ikki decude usar su máxima técnica: las Alas Ardientes del Fénix,con la cual logra hacer retroceder a Cain una distancia bastante considerable (aunque no le hace mucho daño) Cain se impresiona diciendo que como es posible que un caballero de bronce tenga semejante poder como respeto de guerrero, Cain usa su máxima técnica: la Explosión de Galaxias pero Ikki logra detenerla sin hacerle daño alguno, Cain le pregunta que como la detuvo, el Fénix responde que ya conocía esa técnica pues la recibió en 3 ocasiones en el futuro y sabe como detenerla.

Ikki cae exahusto, pensando que Cain va a darle el golpe de gracia, pero al contrario, Cain le salva la vida sanando en sus puntos vitales (basados en la constelación del Fénix), y le dice que ahora si cree que Ikki viene del futuro y que pelea por Athena. En ese momento, Abel aparece y le dice a Cain que mate al Fénix, a lo que Cain se niega y empiezan a pelear los gemelos entre sí, cabe mencionar que Ikki logra ver a Abel detrás de Cain, y se pregunta si también en esa época la constelación de Gemins esta maldita.

Ikki se despierta y ve a Cain tirado e inconsciente, este se levanta y ambos se preguntan qué pasó con Abel, luego Cain le dice a Ikki que puede pasar por la casa de Géminis, ya que demostró pelear por Athena. Antes de irse, Ikki le agradece y le comenta a Cain sobre quién fue Saga y qué clase de persona era.

Casa de Cáncer 
Tras la muerte de Suikyo a manos de Dohko, Ikki llega finalmente a la casa de Cáncer, encontrándola vacía y notando un ambiente tétrico y sombrío como el del futuro, solo para descubrir al recién llegado Death Toll, recriminándole por entrar sin permiso. Posteriormente Death Toll, lo deja que cruce la Casa de Cáncer, agradeciéndole el favor a Death Toll, Ikki lo ayuda a cargar unos ataúdes (aduciendo que no desea deberle favores a nadie).

Colina de Yomotsu 
Cuando llegan a la Colina de Yomotsu, aparece varios grupos de Espectros que son vencidos por Death Toll e Ikki y de repente aparece Vermeer de Grifo. Luego de la llegada de los espectros Death Toll se revela como traidor ante Ikki, este decide hacer frente a los espectros, los acompañantes de Vermeer atacan a Ikki e intentan asesinarle, pero demuestra su gran habilidad y les derrota a todos en un solo movimiento, es entonces cuando Vermeer de Grifo ataca a Ikki con su Marioneta Cósmica, estuvo a punto de matarlo hasta que Death Toll le dice a Vermeer que él se encargará, y envía a Ikki a otra dimensión con su técnica. Ikki inconsciente despierta algo desconcertado en la Casa de Cáncer, y se da cuenta de que Death Toll no le traicionó y salvó su vida. Sin embargo, gracias a que algunos de los hilos de Vermeer se enredaron en su cuerpo, Ikki regresa a la Colina de Yomotsu justo en el momento en que Vermeer está a punto de matar a Death Toll, resultando inevitable el enfrentamiento entre Ikki y Vermeer.

Death Toll le pregunta por qué regreso al Yomotsu, si él le quiso salvar la vida con su técnica, Ikki responde que no le gusta deberle favores a los demás en ese momento, Vermeer intenta atacar a Ikki, quien quema los hilos de la Marioneta Cósmica (liberando a Death Toll de paso), diciéndole al juez que eso ya no funcionara con él, pues lo ha visto tanto en el futuro como en ese momento, pero aparentemente un hilo queda sujetado del cuello del Fénix: El Hilo del Inframundo, el cual usa el juez para arrancarle la cabeza, pero resulta que el Fénix sigue vivo, su cuerpo se levanta sin cabeza diciéndole a Vermeer que ahora él es su marioneta, y despedaza su cuerpo y rostro con los hilos.

Todo resulta ser que Vermeer recibió la Ilusión Diabólica del Fénix de Ikki, que alaga al juez porque de ser otro, hubiera muerto por la locura creada por la Ilusión, así Vermeer ya esta derrotado por el ataque de Ikki, debido a que no puede moverse por efecto de la técnica de este, justo cuando va a matarlo, Death Toll le pide al Fénix que espere, y que lo deje a él darle el golpe de gracia, y usando su Peach Bomber (Explosión de Melocotón) arroja al juez de regreso al Inframundo.

Casa de Leo 
Tras derrotar a Vermeer, Ikki y Death Toll regresan al santuario y ambos se dirigen a la siguiente casa: Leo. En el camino mientras conversa con Death Toll, se topa con una serpiente, la cual lo ataca mordiéndole su armadura, pese a que Death Toll le menciona que ese animal es visto con respeto, Ikki mata a la serpiente, en ese momento, llegan a la Casa de Leo y aparece Kaiser y con su león Goldie, el cual retrocede ante el Fénix, Kaiser se sorprende ante esto pues es la primera vez que Goldie retrocede ante alguien y le pregunta quién es, Ikki responde con su nombre. Al ver la valía de Fénix para no atacar a su rival y poder soportar los constantes ataques de Kaiser viendo su gran cosmos y determinación, decide perdonarle la vida y asegura que este es el digno sucesor del Caballero de Leo en el futuro.

Camino a Ofiuco 
Ikki va rumbo a la Casa de Virgo cuando ocurre la irrupción de las grietas espacio-tiempo causadas por la pronta aparición de la Casa de Ofiuco y el despertar de Odiseo de Ofiuco. Dado que Shijima está muy débil para utilizar su Cosmos y Dohko ha abandonado su casa, es probable que Ikki se dirija directamente a la Casa de Escorpio donde se encuentra Écarlate.

Películas

Gekijōban 
Ikki aparece por primera vez para ayudar a Shun luchando contra Orfeo. Ikki derrota a este con su Ilusión Diabólica y sus Alas Ardientes del Fénix, respectivamente. Posteriormente tiene un duelo muy parejo con Jaga de Orión y finalmente cae derrotado, para darle paso a un casi moribundo Seiya a continuar el enfrentamiento con la Armadura de Sagitario para vencer al caballero rival y a Eris.

Kamigami no Atsuki Tatakai 
Ikki aparece por primera vez para ayudar a Shun lanzando las Alas Ardientes del Fénix contra Ullr, acabándolo. Inmediatamente, esquiva el Mjolnir de Rung a quien rápidamente le aplica su Ilusión Diabólica, causando que Rung se dañe mortalmente a sí mismo. No obstante, cuando Ikki intenta rescatar a Shun con sus cadenas, un moribundo Rung lo ataca a traición, cayendo todos al precipicio, consiguiendo Andrómeda poder aferrarse a la roca para salir ileso con su hermano.

Shinku no Shōnen Densetsu 
Ikki aparece para rescatar a Shun de las Rosas Sangrientas que le ejecuta Afrodita, dado que la Tormenta Nebular no tuvo efecto. Ikki de Fénix rápidamente supera al Caballero Dorado utilizando su Ilusión Diabólica, y posteriormente devolviéndole el ataque de las Rosas Sangrientas con sus Alas Ardientes del Fénix al Caballero de Piscis. No obstante, acto seguido Atlas de Quilla ataca a traición a Ikki quien es derrotado por proteger a Shun. Shun ayudaría a su hermano a llegar ante el Templo de la Corona de Abel, para nuevamente ser heridos de gravedad por Atlas. Posteriormente, ambos jóvenes animarían a Seiya para poder derrotar a Phoebus Abel cuando este se prepara a derrotarle con la Armadura Dorada de Sagitario.

Saishū Seisen no Senshi Tachi 
Ikki aparece para rescatar a Shun del ataque mortal de Eligor de Virtud a quien derrota rápidamente con sus Alas Ardientes del Fénix. Posteriormente, intenta ayudar a Saori pero es atacado por las enredaderas y atacado por Lucifer, tras esto cae vencido. No obstante, le brindaría su Cosmos a Seiya para que este se recupere y pueda usar la Armadura Dorada de Sagitario, derrotando a Belcebú de Serafín y al mismo Lucifer y el Cosmos de los dioses que lo estaban ayudando.

Tenkai-hen ~Overture~ 
Ikki aparece para rescatar a Shun del ataque final de Teseo con su Cosmos. Posteriormente el mismo que evitaría las Alas Ardientes del Fenix y la Tormenta Nebular, para ser fulminado por Teseo, el cual también evade su Ilusión Diabólica. Shun acudiría para animarlo, además del Cosmos de los Caballeros de Oro que se encontraban aprisionados en la estatua. Tras esto, ambos forman una combinación y acaban con el Ángel utilizando ataques sucesivos de la Cadena Nebular, Tormenta Nebular y las Alas Ardientes del Fénix, acabándolo. Poco después, irían en auxilio de Saori.

Legend of Sanctuary

Guerra por el Santuario 
Ikki aparece ante Ptolemy de la Flecha quien se encontraba huyendo de los Caballeros de Bronce, Ikki rápidamente acaba con Ptolemy mientras el Caballero de Fénix comenta que el Caballero de Plata consideraba a la joven como una traidora siendo irónico ya que el traidor era Ptolemy.

Ikki surge nuevamente en la Casa de Sagitario, Ikki afirma que si Shun no fuera su hermano menor él lo mataria de inmediato por su debilidad, Milo le pregunta si es aliado de Shun de Andrómeda y de Seiya de Pegaso, cosa que Ikki no responde, sin embargo afirma que de seguro no es aliado de los Caballeros de Oro, el Caballero de Fénix rápidamente ataca a Shura con sus Alas Ardientes del Fénix, tras esto Ikki se retira su casco decidido a combatir contra el Caballero de Capricornio, Shura acepta el desafío y le pide a su compañera no interferir en la lucha, Shura y Ikki intercambian varios golpes, sin embargo el Caballero de Oro pone fin a la lucha rápidamente con un golpe en el estómago del Caballero de Fénix.

Posteriormente cuando Shun, Shiryū, Hyōga y Athena juntan sus cosmos para curar a Seiya, Ikki se despierta afirmando que los únicos que podían tomar en serio las palabras de Mitsumasa Kido eran ellos cuatro. Tras esto, Ikki junto a los demás sale de la Casa de Sagitario mientras los Caballeros de Oro se disponen a proteger el Santuario que está siendo destruido por el poder del Patriarca, este último aparece ante ellos procediendo a atacar el santuario y revelando que él es en verdad Saga de Géminis, el Caballero de Géminis ataca a los Caballeros de Bronce y a Athena, Sin embargo cuando Saga se dispone a acabar con la vida de Athena y los Caballeros de Bronce, Seiya surge de la Casa de Sagitario y impacta contra el Caballero de Géminis llevándole hasta la Cámara del Patriarca.

Finalmente Ikki y sus compañeros presencia el combate final entre Saga, quien ahora es un ser de gran tamaño con un gran poder, que él afirma es superior al de los mismos Dioses y Seiya quien viste la Armadura de Sagitario y Athena quien se encuentra junto a Seiya.

Novelas

Golden Age 
Saori y los Caballeros de Bronce (protagonistas) sobrevivieron a una batalla feroz contra Poseidón y su ejército. Después de la batalla aparece un ataúd misterioso donde se encuentra una joven durmiendo. Una nueva batalla y el misterio que rodea a Golden Age comienza.

La historia se desarrolla después de la Saga de Poseidón y antes de la Saga de Hades. Los hombres que conforman el ejército de la diosa Astreia son nombrados como la Tribu de Oro. El hombre que porta la armadura dorada es Ex y quién porta la armadura oscura es Machina. El enfrentamiento entre la Tribu de Oro y los Caballeros de Bronce se desarrolla de esta forma: Hyōga cae derrotado ante Ex; Shiryū cae ante Ex; Shun lucha contra Ex, pero es salvado por Ikki, quien logra derrotar a Ex; Seiya lucha contra Machina.

Spin-Offs

Episode.G 
Ikki aparece brevemente en Saint Seiya: Episode.G. Únicamente hace un cameo.

En Episode.G, Ikki tiene solamente una mención cuando Aioria de Leo se imagina el futuro por venir cuando conversa con Milo de Escorpio cuando este último había acabado con Héctor.

Episode.G Assassin 
Durante la batalla entre Sigurd y Shiryū, en la que este último menciona sentir las voces de sus compañeros, Ikki le pide a su compañero que las llamas del dragón se eleven al cielo y lo quemen para que así pueda vencer.

Mucho más tarde en la historia Ikki aparece en el inframundo.

Omega

La Invasión del Dios de la Guerra 
Años antes de la guerra santa en el , Marte invadió la Tierra acompañado por sus Marcianos, donde se enfrentó a los Caballeros. Ikki junto a sus compañeros de armas, Shun, Hyōga, Shiryū y Seiya se enfrentaron a los guerreros más poderosos de Marte, Los Cuatro Reyes Celestiales, Ikki se enfrentó a Baco y posteriormente a Vulcano, sin embargo Ikki y sus amigos habían sido arrinconados por la élite del dios de la guerra, pero Athena vistió su Armadura y logró poner a dormir a los Cuatro Reyes Celestiales. La batalla es detenida por la caída de una gran mancha de oscuridad que cayó en medio del combate desde el espacio a la tierra fusionándose y para proteger a todos Athena realiza un campo de fuerza con su cosmos que se expande por la tierra y baña a las armaduras dándoles el poder de los elementos. pero no solo los Caballeros, tenían dicho poder, sino también los Marcianos lo habían asimilado, posteriormente Marte abandono el campo de Batalla con Aria y Seiya junto a sus compañeros junto a Saori se quedan con Kōga, y Athena lo instruiría en el camino de la luz pues este ha sido alcanzado por la oscuridad.

Segunda Guerra contra Marte 
Cuando Marte ataca a Athena en el Santuario, Ikki junto a sus compañeros de armas, Shun, Hyōga, Shiryū y Seiya, se enfrentaron a Marte, tras el combate Ikki se aleja porque siente el gran poder de un dios que no es ni de Marte ni de Abzu ni de Pallas y se pone a seguirlo pero le pierde el rastro.

Batalla Contra Aegaeon 
Ikki enfrentó a Aegaeon en algún momento desconocido, antes que renaciera Pallas en dicho enfrentamiento, la espada de Aegaeon fue agrietada, mientras que el Pallasite de Primera Clase lo hiere en el brazo.

Batalla en La Isla Kanon 
Ikki se encontraba reposando y curando sus heridas que le fueron causadas durante su batalla contra el Pallasites de Primera Clase, Egeón, es emboscado por un gran grupo de Soldados Pallasites, a quienes derrota en un instante sin mucha dificultad sin ni siquiera moverse ni vestir su cloth, tras esto Ikki la viste y parte hacia Pallas Belda.

Batalla en Pallas Belda 
Durante la batalla de Miller y los Caballeros de Bronce, Ikki aparece en el campo de Batalla decidido a recuperar las Piedras Armaduras de los Caballeros muertos por Miller.

Inmediatamente estos dos comienzan el combate cuando este le presume a Ikki la gran cantidad de Piedras Armaduras que posee; así como le dice que su armadura es muy hermosa, por lo que intenta atacar al santo con su Guante Alquimia pero este lo detiene, quemando su arma. Miller llama a otro guante por lo que sorprende al fénix logrando así destruir su armadura pero esta se reconstruyó, por lo que se impacto y deseo conseguirla con todas sus fuerzas, por lo que comenzaron a pelear, Ikki ejecuta su Ilusión Diabólica del Fénix.

Pero el ataque, al principio no lo afecta, sin embargo tiene la ilusión de haber derrotado a Ikki y después el siendo despedazo por sus gemas. Luego del ataque, Miller decide usar el Rechazo de Elementos, sin embargo Ikki lo esquiva, diciendo que no puede usar el mismo ataque dos veces sobre él, para luego ser vencido por Alas Ardientes del Fénix. Luego que el Fénix lo derrotó, decide pelear sin su guante, pero en eso es detenido por su compañero Europa de Chakram, que este se retira, sin antes decir que no olvidará el nombre de Ikki de Fénix. Tras la Batalla le entrega a Kōga las Piedras Armaduras, para posteriormente decirles que tras Pallas, se esconde otro enemigo.

Portón del Tiempo 
Cuando Kōga y los demás comienzan a pelear contra un grupo de Soldados Pallasites, Ikki llega y les dice que se adelanten ya qué con el basta para derrotar a los Soldados Pallasites.

Posteriormente aparece junto a Shun ayudando a los jóvenes Caballeros de Bronce en sus batallas contra los Soldados Pallasites.

Finalmente en el Portón del Tiempo, Ikki le da su cosmos a Kōga para destruirlo. Después entran al castillo de Pallas, Ikki destruye la puerta del frente y se adelanta.

Revancha contra Aegaeon 
Finalmente Aegaeon e Ikki se enfrentan, mientras Shun y los jóvenes caballeros siguen su camino hacia Pallas. Aegaeon ataca con su técnica Jūbakuraizanba, aplicándole una fuerte gravedad al cuerpo del Fénix, pero Ikki deshace la técnica fácilmente usando su poderoso cosmos y además daña el Chronotector del Pallasite. Por un momento se sorprende, pero Aegaeon vuelva a atacar rápido con la misma técnica, lanzándole un relámpago, Ikki recibe de lleno la técnica y puede resistirla, sin embargo, su armadura se va rompiendo poco a poco. Aegaeon vuelve a atacar con su técnica y logra destruir la armadura de Fénix e Ikki cae contra el suelo inconsciente, levantándose y atacando a Aegaeon con el puño desnudo.

Aunque bloquea el golpe con su espada sagrada, la Jūbakuraizanba ya no resiste más golpes y empieza a desquebrajarse. Para empeorar las cosas para Aegaeon, la Armadura de Fénix revive y viste a Ikki dejando a Aegaeon totalmente sorprendido, ya que el cosmos de Ikki se ha elevado todavía más y ataca con mejor técnica, las Alas Ardientes del Fénix. Aegaeon resiste la técnica usando su espada pero esta llega a su límite y termina de romper por completo, dejando a Aegaeon estupefacto.

Entonces Ikki lo ataca rápidamente con su Ilusión Diabólica para sacarle información acerca del dios al que ellos le han jurado verdadera lealtad, pero cuando Aegaeon estuvo a punto de decir el nombre del dios que le otorgó la espada sagrada, el pallasite se golpea a sí mismo con la empuñadura de la espada para salir del trance. Aegaeon, ahora con su orgullo herido, reconoce que su enemigo es poderoso y que no puede dejarlo ir ya que le causaría muchos problemas al dios que quiere proteger y enciende su cosmos al máximo, mientras que Ikki hace lo mismo. Ambos pelean con fuertes golpes mientras que sus enormes cosmos hace temblar el campo de batalla.

El Caballero de Fénix esta preparado para morir y llevarse consigo a Aegaeon, confiándole el futuro a los jóvenes santos ya que ellos podrán despertar el Omega, un cosmos legendario que solo los dioses poseen. Por su parte Aegeon reconoce la gran fuerza de los humanos y su poder para hacer milagros, considerándolo "Interesante". Ikki y Aegaeon encienden todavía más sus cosmos y se atacan mutuamente con un último golpe, sus cosmos estallan y chocan, provocando una gran explosión, muriendo Aegaeon.

Durante la batalla final de Seiya y los Caballeros Omega contra Saturno, el verdadero enemigo tras la guerra, Ikki aparece entre las ruinas del lugar donde se enfrentó a Aegaeon. Ikki se da cuenta de que Aegaeon le salvó la vida al transportarlo por el umbral espacio-tiempo y como forma de agradecimiento decide mostrarle a Aegaeon el verdadero Cosmos Omega. Acto seguido, al oír el llamado de Athena, Ikki envía su cosmos a Koga. Después de la rendición del dios del tiempo, los seres humanos recuperan el tiempo y la paz vuelve a la tierra. Ikki, sabiendo que Athena y la Tierra estaban a salvo, decide regresar a la Isla Kanon, sin hablar con nadie, siempre como el legendario Fénix solitario.

Kurumada Suikoden - Hero of Heroes 
Iliad Ilias le recuerda a Ikki sus pecados contra los dioses y luego utiliza el”god Redactión”para que Esmeralda y Guilty aparescan detrás de él. Él revive su pasado en la isla de la reina Muerte. Ikki se llena de odio de nuevo. Él abruptamente empuja la mano de Kiku, Y maldice a Saori porque es gracias a ella que Shun debe luchar, así como sus otros hermanos. Ikki quiere matar a Saori.

El personaje 
Ikki es el hermano mayor de Shun y el mayor (tanto físicamente como de edad) entre los cinco protagonistas (en el manga todos son hermanos, hijos de Mitsumasa Kido); desde pequeño se revela como una persona con carácter distante y oscuro, lo contrario a su amable y emocional hermano, mientras que físicamente aparece como un chico de físico atlético, con ojos azules y pelo oscuro despeinado (azul en el anime). En la frente tiene una cicatriz no siempre visible porque es cubierta por su cabello y normalmente viste con una camiseta azul en jeans rojos.

Carácter 
A pesar de su carácter arrogante, complejo y solitario, Ikki tiene en realidad una gran bondad en el alma y siempre interviene en ayuda de los más débiles y de sus amigos Caballeros cuando hay peligro. Lo que lo distingue emocionalmente de los otros caballeros de bronce (especialmente de su hermano menor, al que se demuestra muy protector) es la reacción a los acontecimientos emocionales: mientras los demás confiesan y manifiestan su dolor o afecto sin vergüenza, logrando también llorar ante los demás compañeros, Ikki siempre intenta lucir insensible y distante, actitud que hasta le hace desagradable a los ojos de los demás caballeros, especialmente a Seiya. Su frialdad también se manifiesta en la saga de Hades durante su enfrentamiento con Pandora, en la que afirma que a diferencia de sus compañeros no tendrá escrúpulos en atacar a una mujer si es su enemigo, o cuando en Next Dimensión le dice a Shion de Aries que, independientemente de si está del lado de Athena o no, si no lo deja pasar, se enfrentará a él.

Después de haber pasado toda la infancia siendo una figura paterna para Shun, Ikki tuvo que aprender desde el principio a hacer frente a las dificultades contando solo en sus propias fuerzas sin pedir ayuda, de hecho, incluso a rechazado la ayuda de su hermano en dos episodios:

 La batalla en la sexta casa: en esta ocasión Shun intervino contra el Caballero Dorado impartiendo una orden con hacer amenazante (cosa decididamente inusual para el chico) sin embargo Ikki rechaza porque entendió qué hacer para poder ganar contra el enemigo, haciendo prometer al hermano de alejarse y no intervenir.
 El segundo episodio (presente solo en el anime) es aquel en el que Ikki reemplaza a su hermano en la batalla contra Mime, uno de los dioses guerreros de Asgard guiados por Hilda de Polaris: inmovilizado por las cuerdas de la lira de Mime, Shun intervino contra el enemigo para evitar que el mortal golpe de gracia a su hermano, quien también esta vez le dice que no interfiera y que retira su cadena ya que no puede tolerar recibir ayuda.

Por lo tanto, se trata de un carácter complejo, lleno de inhibiciones, solitario e increíblemente orgulloso e independiente (de hecho, nunca aparece al comienzo de cada aventura, sólo se presenta cuando la situación se hace más crítica) y que a menudo se demuestra duro y cínico (por ejemplo, el episodio del anime relacionado con la condición de Shiryu, quien quedó ciego debido a la batalla contra Argol de Perseo: en esta ocasión Ikki le dice a Seiya que Shiryu nunca recuperará la vista y que sus lamentos son inútiles pero inmediatamente después, lejos de los demás, ikki se dirige a Seiya diciéndole que no se preocupe porque Shiryu volverá a ver).

En resumen, lo que está en la base del carácter difícil de Ikki es el haber tocado con mano el lado oscuro, cosa que en el manga se debe -además del dolor por la muerte de Esmeralda- también al odio que se siente por su padre. Durante el enfrentamiento con Saga Ikki intervino en la batalla a favor de Seiya y en ese momento exterior por fin el origen de su inadaptación en un llanto corto y lleno de rabia que no logra, por más que se intente, detener: en este episodio Ikki hace de todo para ayudar a Seiya a tomar el escudo de Athena, que representa el único medio para poder salvar a Saori, consciente de que a él nunca se le permitirá tomarlo por culpa de su pasado.

En el lado amoroso se señala el sentimiento de Ikki por Esmeralda, la chica que lo hacía seguir adelante durante el entrenamiento en la isla de la reina muerte, así como por Pandora, sirvienta de Hades.

Armadura 
Cada armadura posee habilidades únicas, pero la del Fénix es especial: posee la habilidad única de regenerarse de sus fragmentos cuando se destruye en la batalla, al igual que el legendario fénix que renace de sus cenizas. La armadura también está equipada con tres colas de escamas que pueden utilizarse como armas de lanzamiento.

Después de la batalla a las doce casas, la armadura fue reparada y resucitada gracias a la sangre de los Caballeros Dorados en el anime lo cual es incorrecto ya que en el manga revive sola de acuerdo a la leyenda. 

En el enfrentamiento contra Thanatos Ikki lleva la armadura del Leo. Obtenida la iniciación en la isla de la reina muerte, Ikki es llamado al santuario por el patriarca (en realidad Saga de Géminis), que parece haberle enseñado el arte de manipular el pensamiento y de crear ilusiones: esto también se confirma en el anime cuando ikki intervino para salvar a Shun durante el enfrentamiento con el fantasma de Géminis en la tercera casa, interrumpido telepáticamente la influencia de Saga y salvando a su hermano de otra dimensión; en ese momento saga dice: "¿Cómo se atreve?! ¿Olvidó que fui yo quien le enseñó el sutil arte de manipular la mente?". Durante el enfrentamiento en la cámara del patriraca Ikki intervino para evitar la muerte de Seiya, agotado por los golpes de Saga; este utiliza la Otra Dimensión, pero Ikki regresa sin ninguna aparente dificultad afirmando: "qué quieres que sea para mí tu otra dimensión, yo que vengo de la isla de la reina muerte, lugar que tú has hecho un infierno y sin vida? Qué quieres que sea para mí?".

Es importante tener en cuenta un dato sin embargo: sería plausible que Kurumada haya elegido a Ikki la armadura del Leo si se considera que el caballero nació justo bajo el signo del Leo y que, por lo tanto, esta, según su signo, sería la Armadura Dorada más adecuada.

Constelación y Signo 
Ikki está protegido y elegido por la constelación del Fénix; la figura astronómica del fénix no es de origen clásico ya que fue introducido por navegantes daneses, por lo que no tiene un mito asociado. Kurumada eligió, para representar al animal y al mito asociado, la mezcla habitual de culturas: El Fénix era conocido casi en todas partes, hasta los árabes que la hicieron famoso por el epíteto árabe fénix. A nivel del comportamiento Ikki, retirada por algunos períodos para reparar su armadura o simplemente para estar solo, recuerda el fénix árabe, que decidió dejarse quemar por el sol para renacer más poderoso. Estéticamente, por el contrario, como aparece al menos en manga y anime, Kurumada ha recuperado muy significativamente el fénix oriental de matriz china y japonesa, más imaginación y distante de la árabe que recuerda mucho a un águila: la larga cola presente también en la armadura, cuyas plumas de Bronce también son lanzadas por el usuario, es idéntico a la presente en las criaturas legendarias presentes en los templos japoneses, a su vez tratando el fenghuang chino.

Al no haber otros mitos asociados al fénix, si no su inmortalidad y su canto maravilloso, el autor eligió asociar a Ikki con golpes ardiente debido a la capacidad del legendario pájaro de arder y renacer. El Puño Fantasma del Fénix está fuera completamente y es para conectar más con el lugar de entrenamiento de Ikki.

Técnicas 
 Phoenix Genmaken (鳳凰幻魔拳) Puño Fantasma del Fénix: Ikki golpea el cerebro del oponente provocándole pesadillas e ilusiones que debilitan la mente y el cuerpo, haciéndolo más débil; esta técnica también puede paralizar al oponente o penetrar en el fondo de la mente del enemigo, trayendo a la luz recuerdos y secretos. En el manga se especifica que esta técnica daña el sistema nervioso del oponente y que resulta igual de fuerte que el Genrō maō-Ken de los Caballeros de Géminis. 
HoYoku TenSho (鳳翼天翔) Alas Ardientes del Fénix: Ikki libera un fuerte viento que atropella al oponente, y luego le golpea con uno o más golpes muy poderosos con el puño, que toma la forma de un fénix de fuego. En el taizen se indica que Ikki mejora este golpe una y otra vez, por lo que la técnica se vuelve cada vez más poderoso duelo tras duelo. En el manga se muestra cómo este ataque es tan poderoso como para matar incluso a un grupo de oponentes de un solo golpe (como con los Caballeros Negros o con los espectros) y además se afirma que esta es una técnica mortal que normalmente mata al primer impacto a cualquiera que la reciba.
 Puño Del Fénix (Phoenix no ken): Ikki golpea al enemigo con un puño muy poderoso y rápido. Esta habilidad solo está presente en el manga.

Otras habilidades 
Así como su armadura y la criatura mitológica a la que representa, Ikki puede resucitar cuando es asesinado por un enemigo: 
 El Caballero Fénix es dado por muerto en varias ocasiones, pero siempre vuelve a la vida sin ninguna dificultad aparente.
 Ikki tiene la capacidad de llegar a cualquier lugar del universo gracias al Hoyoku Tenshou: como testimonio de ello aparece directamente en la sexta casa de Virgo (de la cual también huye en un intento de evadir el cosmos de Shaka), en el reino de Poseidón y en el inframundo sin ninguna dificultad, logra volver de la otra dimensión de Saga y del Triángulo Dorado de Kanon y en Next Dimensión llega sin problemas incluso en el olimpo.
Como se ve en Next Dimensión, Ikki, quemando su cosmos, puede producir verdaderas llamas que incineran todo aquello con lo que entran en contacto.

Otros medios 
Ikki apareció en todas las películas dedicadas a Saint Seiya, donde su papel es principalmente llegar en ayuda de su hermano Shun en batalla luchando contra los diferentes guerreros de turno, en la quinta película Ikki lucha contra el oponente lado a lado con su hermano Shun. Es un personaje del manga secuela Next Dimensión, y tuvo una breve aparición. En la novela Saint Seiya Gigantomachia hace una breve aparición en el último capítulo destruyendo el nuevo cuerpo de Tifón antes de que estos vengan al mundo y matando a Equidna.

En Saint Seiya: Legend of Sanctuary su apariencia y su carácter no cambian mucho (aunque este último se vuelve más sarcástico): presenta pelo y ojos negros; también la armadura es negra, con algún matiz morado, y es recorrido por su cosmos en forma de líneas púrpura; además, el casco está equipado con una máscara.

Está presente en el musical de la serie con protagonistas los smap de los años 12 inspirado en la serie de Poseidón, donde es interpretado por Goro Inagaki, uno de los miembros del grupo. También apareció en todos los videojuegos de la serie, también En los dos para PlayStation 2 y en los dos para PlayStation 3. Como para otros protagonistas de anime y manga clásico, en el modelo del personaje se han creado varios artículos de merchandising, como Figuras de acción con diferentes armaduras (ver los diferentes modelos De la serie clásica, DX y Myth Cloth siempre basados en la versión de la serie clásica del personaje).

Referencias 

Antihéroes
Personajes de Saint Seiya
Huérfanos ficticios
Ilusionistas ficticios